Kodiak Island megye, Alaszka egyik megyéje
 Kodiak, város Alaszkában
 Kodiak-sziget, sziget Alaszkában
 Kodiak-szigetcsoport
 Kodiak-medve